Belletti es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a:

  Juliano Belletti, futbolista profesional.
  Manuel Belletti, ciclista profesional.